Калгансыр — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Калгансыр — село в Жанакорганском районе Кызылординской области.
 Калгансыр — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.
 Калгансыр — село в Шардаринском районе Южно-Казахстанской области.